Энди Саттон (; 10 марта 1975, Кингстон, Онтарио) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ не выбирался. 20 марта 1998 года как свободный агент подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс». 12 июня 2000 года обменян в «Миннесоту Уайлд». 22 января 2002 года обменян в «Атланту Трэшерз».

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1994-95  Michigan Tech               NCAA   19    2    1    3   42
1995-96  Michigan Tech               NCAA   32    2    2    4   38
1996-97  Michigan Tech               NCAA   32    2    7    9   73
1997-98  Michigan Tech               NCAA   38   16   24   40   97
1997-98  Kentucky Thoroughblades     AHL     7    0    0    0   33  --  --  --  --  --
1998-99  San Jose Sharks             NHL    31    0    3    3   65  --  --  --  --  --
1998-99  Kentucky Thoroughblades     AHL    21    5   10   15   53   5   0   0   0  23
1999-00  Kentucky Thoroughblades     AHL     3    0    1    1    0  --  --  --  --  --
1999-00  San Jose Sharks             NHL    40    1    1    2   80  --  --  --  --  --
2000-01  Minnesota Wild              NHL    69    3    4    7  131  --  --  --  --  --
2001-02  Minnesota Wild              NHL    19    2    4    6   35  --  --  --  --  --
2001-02  Atlanta Thrashers           NHL    24    0    4    4   46  --  --  --  --  --
2002-03  Atlanta Thrashers           NHL    53    3   18   21  114  --  --  --  --  --
2003-04  Atlanta Thrashers           NHL    65    8   13   21   94  --  --  --  --  --
2004-05  Zurich                      Swiss   8    2    2    4   32   1   0   1   1   2
2004-05  GCK Lions                   Swiss  18    8   18   26   58
2005-06  Atlanta Thrashers           NHL    76    8   17   25  144  --  --  --  --  --
2006-07  Atlanta Thrashers           NHL    47    1   12   13   70
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        424   26   76  102  779

Ссылки 
Статистика С. на сайте Internet hockey database

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 10 марта
Родившиеся в 1975 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Выпускники Мичиганского технологического университета